Э́лла (, , ) — город в нагорной части Шри-Ланки, в составе округа Бадулла провинции Ува, в 22 км южнее столицы округа — Бадуллы, и примерно в 200 км к востоку от Коломбо. Население — около 45.000 жителей, из них сингалов примерно 30.000, тамилов — 13.000.

Элла получила известность у туристов в качестве места отдыха благодаря своему живописному расположению среди покрытых тропическими лесами и чайными плантациями гор, а также приятному горному климату. В городе есть несколько водопадов, в том числе каскад Раваны общей высотой около 25 метров. Название города в переводе с сингальского языка буквально означает «водопад».

Через город проходит Главная линия () железных дорог Шри-Ланки, в центре есть железнодорожная станция Элла, на восточной окраине — остановочный пункт Киталэлла.

Климат 
Климат тропический. Благодаря расположению Эллы между гор на высоте около 1000 м над уровнем моря средние значения температуры и влажности воздуха существенно ниже, чем на побережье Шри-Ланки, однако выше и равномернее, чем в более высокой части нагорья (например, в городе Нувара-Элия), что делает микроклимат Эллы очень комфортным.

Города Шри-Ланки
Ува (провинция)